В сентябре 2022 года на Кубке Синкфилда возник спор между Магнусом Карлсеном, чемпионом мира по шахматам, и Хансом Ниманном, игроком-юниором. Проиграв дважды, как онлайн, так и при очной встрече, Карлсен намекнул на своей странице в Twitter, что Ниманн жульничает.

Кубок Синкфилда 
В розыгрыше Кубка Синкфилда в Сент-Луисе, Миссури, Карлсен проиграл Ниманну в игре за доской 4 сентября. Издание Слейт охарактеризовало результат как «шокирующее расстройство» для Карлсена, закончившего свою беспроигрышную серию из 53 игр поражением игроку с гораздо более низким рейтингом, где у него были белые фигуры (и, следовательно, преимущество первого хода). Карлсен снялся с турнира на следующий день, опубликовав в Твиттере краткое объявление о своём выходе вместе с видео, на котором Жозе Моуринью говорит после матча, где его команда могла пострадать из-за сомнительного судейства: «Я предпочитаю ничего не говорить. Если я заговорю, у меня будут большие неприятности». Твит Карлсена не обвинял Нимана напрямую, но более широкое сообщество восприняло его как намёк на серьёзное обвинение. Эмиль Сутовский, генеральный директор ФИДЕ, отметил, что Карлсен ранее не покидал турнир из-за плохих результатов, и поэтому высказал мнение, что у Карлсена была на это «веская причина».

Гроссмейстер и стример Хикару Накамура сказал, что, по его мнению, Карлсен заподозрил Нимана в жульничестве. Накамура также заявил, что Ниманн ранее был забанен на сайте для игры в шахматы chess.com за мошенничество в онлайн-играх. Другой гроссмейстер, участвовавший в турнире, Левон Аронян, защищал Ниманна и утверждал, что большинство игроков высокого уровня «в значительной степени параноики» и что молодых игроков часто обвиняют в жульничестве после сильной игры. Крис Бёрд, главный арбитр турнира, заявил 10 сентября, что ничто не указывает на нечестную игру со стороны какого-либо игрока. Бывший чемпион мира Гарри Каспаров отметил, что уход Карлсена из турнира «не имел прецедентов за последние 50 лет», и призвал Карлсена, который до сих пор воздерживался от комментариев по поводу ситуации, объяснить своё решение.

Обсуждение спора вышло за рамки шахматного мира, так, например, матч освещался в американских ночных ток-шоу The Daily Show с Тревором Ноем и The Late Show со Стивеном Колбертом, отчасти из-за предположения Илона Маска, что механизмом, с помощью которого Ниманн мог получил какую-либо помощь, было вибрирующее устройство, имплантированное ему в задний проход.

Реакция Ниманна 
В интервью 6 сентября Ниманн отрицал мошенничество во время Кубка Синкфилда, обвинив, среди прочего, Карлсена и Накамуру в попытке разрушить его карьеру. Он признал, что ранее жульничал в онлайн-шахматах, когда ему было 12 лет, во время онлайн-турнира, а затем — когда ему было 16 лет, в онлайн-играх без рейтинга, но утверждал, что никогда не жульничал в игре за доской. Он предложил играть в закрытом помещении без средств связи и сказал: «Если они хотят, чтобы я полностью разделся, я сделаю это», чтобы опровергнуть любые обвинения в мошенничестве.

Кубок поколений Юлиуса Бэра 
19 сентября Карлсен отказался от онлайн-игры против Нимана, сыграв всего один ход. Игра проходила на платформе chess24, кандидаты участвовали, используя веб-камеры через Microsoft Teams, во время 6-го тура Julius Baer Generation Cup, части Champions Chess Tour 2022. Партия началась с индийской защиты (1. d4 Кf6), и после того, как Ниманн сыграл 2. c4, Карлсен сдался и выключил свою веб- камеру. Отказ от игры вызвал замешательство и удивление у комментаторов Тани Сачдев и Петера Леко. Гроссмейстер Морис Эшли написал в Твиттере: «Это тревожно и шокирующе. Никто не может радоваться тому, что это происходит в шахматном мире. Не могу поверить!!»

Примечания 

2022 год в шахматах